George Buckley peut faire référence à:

Cricket
George Buckley, joueur britannique de cricket, champion olympique en 1900
George Buckley, joueur de cricket du Derbyshire

Politiciens
George Buckley (1830–1895), membre du Conseil législatif de la Nouvelle-Zélande
George Buckley (1881–1958), membre du conseil législatif de la Nouvelle-Galles du Sud
George Buckley (1935-1991), homme politique britannique, membre du Labour

Autres
George Buckley, explorateur de l'Antarctique
George W. Buckley, président de 3M
G. B. Buckley (George Bent Buckley, 1885–1962), chirurgien et historien du cricket
George Buckley (meurtrier), auteur de la tragédie de Newcastle en 1927